Krobica – nieczynny przystanek osobowy dawnej Kolejki Izerskiej, położony w Orłowicach. Został on otwarty 31 października 1909 i był wtedy jedną z czterech stacji na linii kolejowej nr 336, z której to jeździły pociągi głównie w dwóch kierunkach, tj. do Świeradowa Zdroju i Gryfowa Śląskiego.

Położenie 
Przystanek osobowy położony jest położony w zachodniej części wsi Orłowice, na południe od drogi wojewódzkiej nr 361. Mimo swojej nazwy Krobica znajduje się około 300 metrów na wschód od przystanku, po drugiej stronie rzeki Kwisy. Administracyjnie leży w województwie dolnośląskim, powiecie lwóweckim, gminie Mirsk.

Przystanek jest zlokalizowany poza linią zabudowy, na wysokości 410 m n.p.m.

Historia

Kolejka Izerska (do 1945) 
Powstanie dawnej stacji ma związek z budową linii kolejowej łączącej ładownię Mirsk ze zlikwidowaną obecnie stacją kolejową Świeradów Nadleśnictwo. Pierwsza koncepcja budowy tej linii powstała w 1901, jednakże w rzeczywistości budowę linii rozpoczęto z inicjatywy prywatnej w marcu 1908. Pierwotnie projekt budowy zakładał, że będzie ona służyć ruchowi osobowemu i towarowemu, a planowany przystanek na wysokości Krobicy planowano podobnie wyposażyć jak poprzedni posterunek ruchu (Mroczkowice), czyli zakładano wybudowanie małego budynku dworcowego, peronu, magazynu towarowego, budynku gospodarczego, a także stajni, pralni oraz studni. Linię do Świeradowa-Zdroju ukończono 1 października 1909, a uroczyste otwarcie odbyło się 31 października tego samego roku W późniejszym czasie wybudowano nowy dworzec wraz z magazynem.

Po 1945 
Po II wojnie światowej cała infrastruktura przystanku przeszła w zarząd PKP. Wydłużono wtedy linie pociągów regionalnych, które zamiast kończyć bieg w dawnej stacji węzłowej Mirsk przedłużono, jeżdżąc głównie do Legnicy przez Gryfów Śląski i Lwówek Śląski.

Po II wojnie światowej w pobliżu przystanku wybudowano dwie bocznice towarowe: do tartaku oraz do kopalni surowców mineralnych. Pod koniec lat 60. XX w. na stacji zdemontowano peron oraz kilka torów. Wtedy też prawdopodobnie doszło do degradacji stacji na przystanek osobowy.

Ostatni pociąg pasażerski odjechał z przystanku Krobica 11 lutego 1996, a przez następne dwa lata kursowały przez linię pociągi towarowe.

Linie kolejowe 
Krobica jest 3. posterunkiem ruchu na linii kolejowej nr 336 (5,260 km).

Układ torowy przystanku to tor główny, tor boczny dodatkowy i boczny ładunkowy.

Infrastruktura 
Na przystanku znajduje się:
 budynek dworca kolejowego z magazynem (obecnie pełni funkcje mieszkalne),
 WC.

Bocznice stacyjne

Połączenia 
Połączenia pasażerskie realizowane z przystanku Krobica miały charakter regionalny, ale przez stację kursowały przed 1945 r. dodatkowo dalekobieżne wagony w relacji między Berlinem i Wrocławiem a stacją Świeradów Zdrój. Z biegiem czasu zmniejszała się liczba połączeń oraz ilość relacji bezpośrednich, które były realizowane z obecnego przystanku.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Podstawowe informacje, galeria zdjęć (fotopolska.eu)
 Podstawowe informacje, galeria zdjęć (dolny-slask.org.pl)

Orłowice
Stacje i przystanki kolejowe w powiecie lwóweckim